Het WTA-tennistoernooi van Memphis (officieel Kroger St. Jude) van 2002 vond plaats van zondag 17 tot en met zaterdag 23 februari 2002 in de Amerikaanse stad Memphis. Na voorafgaande jaargangen in Oklahoma was dit de eerste editie van het vrouwen­toernooi in Memphis, onderdeel van het tennistoernooi van Memphis 2002. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen van de Racquet Club of Memphis.

Enkelspel 
Titelhoudster Monica Seles was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Zuid-Afrikaanse Amanda Coetzer kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, en verloor meteen in de tweede ronde haar openingspartij.

Het tweede reekshoofd, Lisa Raymond uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij haar als vierde geplaatste landgenote Alexandra Stevenson in drie sets, met een tiebreak in de derde set. Raymond wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Oklahoma/Memphis op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste in bijna twee jaar. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toer­nooi.

De Nederlandse Seda Noorlander strandde in de eerste ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Amanda Coetzer en Lori McNeil had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Coetzer speelde samen met Jessica Steck – zij strandden al in de eerste ronde.

Het als eerste geplaatste duo Ai Sugiyama en Olena Tatarkova won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Amerikaanse koppel Melissa Middleton en Brie Rippner in drie sets. Het was hun enige gezamen­lijke titel. De Japanse Sugiyama had daar­naast negentien eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Oekraïense Tatarkova één.

De Nederlandse Amanda Hopmans en Tetjana Perebyjnis (Oekraïne) bereikten de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Memphis 2002
Memphis